Betho Silva é um compositor e músico de música popular brasileira.

Compositores do estado de São Paulo
Músicos do estado de São Paulo
Naturais de Osasco